Johann von Königslöw ist der Name folgender Personen:

* Johann Benedikt Jakob von Königslöw (1754–1841), deutscher Geistlicher und Librettist
 Johann Wilhelm Cornelius von Königslöw (1745–1833), deutscher Organist und Komponist